

Sigle 
 Bălgarska Socialističeska Partija  – Partito Socialista Bulgaro
 Bangko Sentral ng Pilipinas  – banca centrale delle Filippine
 Binary Space Partitioning  – partizione binaria dello spazio, struttura di dati usata nel campo della programmazione tridimensionale
 Biodiversity Support Program  – consorzio per la protezione della biodiversità
 Board Support Package  – Codice di supporto per schede conformi al sistema operativo utilizzato
 British Socialist Party  – Partito Socialista Britannico
 British Standard Pipe – tipologia di raccordi per utensili da officina ad aria compressa
Business Server Page  – Tecnologia per lo sviluppo di pagine WEB

Codici 
 BSP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bensbach
 bsp – codice ISO 639-3 della lingua baga sitemu